Kangerluatsiarsuaq bezeichnet:
 Kangerluatsiarsuaq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerluatsiarsuaq (Bucht, Itinnerup Tasersua), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kangerluatsiarsuaq (Bucht, Kangerluarsuk Tulleq), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kangerluatsiarsuaq (Bucht, Kangerluarsuk Ungalleq), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kangerluatsiarsuaq (Bucht, bei Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kangerluatsiarsuaq (Fjord, Akia, mittig), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluatsiarsuaq (Fjord, Akia, nordwestlich), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluatsiarsuaq (Fjord, Akia, südöstlich), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluatsiarsuaq (Fjord, bei Kangeq, östlich), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluatsiarsuaq (Fjord, bei Kangeq, westlich), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluatsiarsuaq (Fjord, Qussuk) (auch Kangerluatsiarsuk), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluatsiarsuaq (Fjord, Qaqortoq), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland